Manion ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Anthony Manion (* 1942), US-amerikanischer Jurist und Bundesrichter
 Robert James Manion (1881–1943), kanadischer Politiker

Siehe auch:
 Mannion